Paratriphleps är ett släkte av insekter. Paratriphleps ingår i familjen näbbskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Näbbskinnbaggar
Paratriphleps